Новомихайлівська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Новомихайлівська сільська рада — Запорізька область, Чернігівський район
 Новомихайлівська сільська рада — Миколаївська область, Новобузький район
 Новомихайлівська сільська рада — Полтавська область, Решетилівський район
 Новомихайлівська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район